Canadese ijshockeyploeg (mannen)
 Canadese ijshockeyploeg (vrouwen)